Виктор Темнов:
 Темнов, Виктор Иванович (1934—2014) — композитор, танцор.
 Темнов, Виктор Пахомович (1916—1978) — Герой Советского Союза.